Codex Mosquensis I (Gregory-Aland: Kap o 018; von Soden: Απρ1) – manoscritto onciale del Nuovo Testamento, conservato a Mosca
 Codex Mosquensis II (Gregory-Aland: V o 031; von Soden: ε 75) – manoscritto onciale del Nuovo Testamento, conservato a Mosca